Пілар 

 Пілар — округ провінції Буенос-Айрес в Аргентині.
 Пілар — місто в Аргентині.
 Пілар — муніципалітет в Бразилії, входить до штату Алагоас.
 Пілар — муніципалітет в Бразилії, входить до штату Параїба.
 Пілар-ду-Сул — муніципалітет в Бразилії, входить до штату Сан-Паулу.
 Пілар-де-ла-Орадада — муніципалітет в Іспанії, входить в провінцію Аліканте.
 Пілар-ді-Гояс — муніципалітет в Бразилії, входить до штату Гояс.
 Пілар-да-Бретань — район (фрегезія) в Португалії.
 Пілар — місто в Парагваї, столиця департаменту Ньєембуку.
 Пілар — місто на Філіппінах, в провінції Сорсогон.

Персоналії 

 Пілар, герцогиня Бадахоська — сестра Короля Іспанії Хуана Карлоса I, іспанська громадський діяч, діяч іспанського і міжнародного спортивного руху.
 Пілар Лопес де Айала — іспанська кіноактриса.
 Пілар Фернандес де ла Мора — іспанська піаністка і музичний педагог.
 Іво Пілар — хорватський історик і політик, родоначальник хорватської геополітики